"Compañía de las Indias orientales" tiene varios significados:

 Compañía Británica de las Indias Orientales, compañía de Reino Unido.

 Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, compañía de los Países Bajos.

 Compañía Portuguesa de las Indias Orientales, compañía de Portugal.